Kruger sau Krüger se poate referi la:

Personalități 
 Diane Kruger (n. 1976), actriță germană.
 Hardy Krüger (1928-2022), actor german.
 Joannette Kruger (n. 1973), jucătoare profesionistă sud-africană de tenis de câmp
 Nadine Krüger (n. 1977), actriță și moderatoare de televiziune germană
 Otto Kruger (1885-1974), actor american.
 Paul Kruger (1825-1904), fost președinte al Republicii Transvaal

Altele 
 Parcul Național Kruger din Africa de Sud
 Kruger, trupă rock din Elveția